Pablo César Wanchope Watson (Heredia, 1976. július 31. –) Costa Rica-i labdarúgó, többek között a Derby County, a West Ham United, Manchester City és a Málaga volt játékosa.

Pályafutása
Wanchope hazájában, a Costa Rica-i Herediano kezdte pályafutását. 20 évesen költözött Angliába, amikor a Derby County szerződtette. 1999-ben a West Ham United, 2000-ben a Manchester City vásárolta meg, 2004-ben pedig a spanyol Málaga. Pályafutása kései szakaszában Katarban, Japánban, Costa Ricában, valamint az USA-ban is játszott. A Chicago Fire csapatából vonult vissza 2007-ben. A Costa Rica-i válogatottban 73 mérkőzésen lépett pályára és 45 gólt szerzett.

Statisztika

Klubcsapatok

A válogatottban

Sikerei, díjai 

Manchester City
Másodosztály bajnok: 2001–2002

Fordítás

 

1976-ban született személyek
Labdarúgócsatárok
Costa Rica-i labdarúgók
A Derby County labdarúgói
A West Ham labdarúgói
A Manchester City labdarúgói
A Málaga CF labdarúgói
A 2002-es világbajnokság labdarúgói
A 2006-os világbajnokság labdarúgói
A Herediano labdarúgói
A Rosario Central labdarúgói
Élő személyek